Аше́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 24 км на північний захід від Парижа, 19 км на північ від Версаля.

Комуна Ашер лежить на південному березі Сени в петлі річки, на краю лісу Сен-Жермен-ан-Ле. На півдні межує із Сен-Жермен-ан-Ле і Пуассі, на заході з Андрезі та Каррієр-су-Пуассі, на півночі з Конфлан-Сент-Онорін та Ербле, і Мезон-Лаффіт і Ла-Фрет-сюр-Сен на сході.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 7689 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 19975,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Мерія муніципалітету Ашер, Офіційний сайт 

 Ашер на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ашер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Івлін

Примітки 

Муніципалітети департаменту Івлін